Stefan Biskupski (1895–1973) – polski duchowny katolicki, profesor prawa kanonicznego
 Stefan Biskupski (ur. 1934) – polski polityk